Dieser Artikel befasst sich mit der Fußballolympiaauswahl der DDR während der Olympischen Sommerspiele 1980.

Olympia-Qualifikation 

Als Titelträger der Olympischen Sommerspiele 1976 war die DDR automatisch qualifiziert.

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
Durch zwei Siege in der Vorrunde gegen Algerien und Syrien sowie einem Unentschieden gegen Spanien zog der Titelverteidiger in das Viertelfinale ein. Dort errang man einen Sieg gegen den Irak, dem man im Halbfinale einen weiteren Sieg gegen Gastgeber Sowjetunion folgen ließ. Im Finale unterlag man der Tschechoslowakei, was der DDR die Silbermedaille einbrachte.

Vorrunde (Gruppe C) 

|}

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

DDR
Fussball 1980
Fußball-Olympiaauswahl der DDR